Lewis är ett engelskt förnamn. Namnet har bildats från flera av varandra oberoende utgångspunkter. Det förekommer i geografiska namn i områdens som koloniserats av engelsktalande.

Personer med förnamnet Lewis (urval)
 Lewis Arquette (1935–2001), amerikansk skådespelare

 Lewis O. Barrows (1893–1967), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Maine
 Lewis V. Bogy (1813–1877), amerikansk politiker, demokrat, senator för Missouri
 Lewis R. Bradley (1805–1879), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Nevada

 Lewis Carroll (1832–1898), pseudonym för Charles Lutwigde Dodgson, brittisk barnboksförfattare och matematiker
 Lewis Cass (1782–1866), amerikansk politiker, demokrat, senator för Michigan, minister, presidentkandidat

 Lewis Fitz-Gerald (född 1958), australisk skådespelare och regissör
 Lewis Hamilton (född 1985), brittisk racerförare
 Lewis Hine (1873–1940), amerikansk fotograf
 Lewis E. Jones (1864–1935), amerikansk författare och tonsättare av sånger
 Lewis Jonsson (1874–1918), svensk präst och hovpredikant
 Lewis F. Linn (1796–1843), amerikansk politiker, demokrat, senator för Missouri

 Lewis Milestone (1895–1980), ryskfödd amerikansk regissör
 Lewis H. Morgan (1818–1881), amerikansk jurist, etnologisk och antropologisk skripent]
 Lewis Mumford (1895–1990), amerikansk sociolog och filosof

 Lewis E. Parsons  (1817–1895), amerikansk politiker, demokrat, tillförordnad guvernör i Alabama
 Lewis Fry Richardson (1881–1953), engelsk matematiker, fysiker och psykolog

 Lewis David von Schweinitz, amerikansk botaniker och mykolog 
 Lewis B. Schwellenbach (1894–1948), amerikansk politiker, demokrat, senator för Washington
 Lewis Stone (1879–1953), amerikansk skådespelare

 Lewis Wilson  (1920–2000), amerikansk skådesoelare

Engelska förnamn
Mansnamn